Desa Kenanga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kenanga (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 108,46), Jawa Barat, 
 Desa Kenanga (administrativ by i Indonesien, lat -6,35, long 108,30), Jawa Barat, 
 Desa Kenanga (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 108,32), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar